Pontaut peut faire référence à :
Abbaye de Pontaut, abbaye dans les Landes
Jean-Marie Pontaut (né en 1947), journaliste français
Pontaut, hameau espagnol, rattaché aujourd'hui à la commune de Bausen